Чианграй:

 Чианграй — самая северная из 77-и провинций Таиланда.
 Чианграй — город в северном Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Чианграй  — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Чианграй